Селище міського типу:
 Лазурне — Херсонська область, Скадовський район
Села:
 Лазурне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Лазурне — Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада